Álvaro Sebastián Klusener (Posadas, Misiones, Argentina; 18 de mayo de 1990) es un futbolista argentino. Juega como delantero y su primer equipo fue Estudiantes. Actualmente milita en Platense de la Liga Nacional de Honduras. Es hermano menor de Gonzalo Klusener.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al 23 de enero de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en Soccerway
 Ficha en Transfermarkt

Futbolistas de la provincia de Misiones
Futbolistas del Estudiantes de La Plata en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Unión (Mar del Plata)
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
Futbolistas del Club Deportivo Guaraní Antonio Franco
Futbolistas del Club Agropecuario Argentino
Futbolistas del Club Deportivo Español de Buenos Aires
Futbolistas del Club Atlético Independiente (Neuquén)
Futbolistas del Club Mutual Crucero del Norte
Futbolistas del Platense Fútbol Club